La Serie A1 maschile FIPAV 1986-87 fu la 42ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 25 ottobre 1986 e il 17 marzo 1987.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte dagli ottavi le squadre classificate al 7° e all'8º posto assieme alle prime due classificate della Serie A2 e dai quarti le prime sei classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto furono direttamente retrocesse in A2, mentre la 9ª e la 10ª furono ammesse agli spareggi contro le seconde e le terze dell'A2.

Avvenimenti
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 25 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 6 gennaio.

Il girone di ritorno iniziò il 10 gennaio. La regular season terminò poi martedì 17 marzo.

I play-off per l'assegnazione dello scudetto presero il via il 21 marzo e si conclusero il 12 maggio con l'affermazione della Panini Modena sulla Santal Parma. La Belunga Belluno e la Zip Jeans San Giuseppe retrocessero direttamente, mentre la Giomo Fontanafredda e l'Olio Zeta Cremona furono costrette agli spareggi.

Le squadre partecipanti

Le squadre partecipanti furono 12: la Panini Modena era campione uscente, mentre l'Acqua Pozzillo Catania, la Giomo Fontanafredda, l'Olio Zeta Cremona e la Zip Jeans San Giuseppe Vesuviano erano le neopromosse dalla Serie A2. Alla rinuncia di Ugento sopperì il ripescaggio della Belunga Belluno.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1986
Pallavolo nel 1987
 1986-1987